Drabchi, ook wel Trabshi kan verwijzen naar:
Drabchi Lekhung, een voormalige muntsmederij en elektrotechnische fabriek bij Lhasa in Tibet
Gevangenis van Drapchi, ook wel Lhasa Gevanenis Nr. 1, een gevangenis bij Lhasa
Drabchi (Lhasa), een dorp bij Lhasa, tegenwoordig een stadsdeel